Ross White ist der Name von 

* Ross White (Filmschaffender) (* 20. Jahrhundert), irischer Filmregisseur, Filmschauspieler, Drehbuchautor und Filmschaffender
 Ross White (Archäologe) (bl. ~2010), britischer Archäologe
 Ross White (Rugbyspieler) (* 1990), britischer Rugbyspieler